Marie Hedvika Hesensko-Darmstadtská (26. listopadu 1647, Gießen – 19. dubna 1680, Ichtershausen) byla hesensko-darmstadtská lankraběnka a sňatkem sasko-meiningenská vévodkyně.

Život 
Marie Hedvika se narodila jako nejmladší dcera lankraběte Jiřího II. Hesensko-Darmstadtského a jeho manželky Žofie Eleonory, nejstarší dcery saského kurfiřta Jana Jiřího.

20. listopadu 1671 se krátce před čtyřiadvacátými narozeninami v paláci Friedenstein ve městě Gotha provdala za o dva roky mladšího Bernarda I., který vládl společně se svými bratry Sasko-Gothajsku a později se stal sasko-meiningenským vévodou. V roce 1676 se pár usadil v Ichtershausenu. Bernard zde nechal postavit zámek, který po Marii Hedvice pojmenoval Marienburg.

V roce 1680 si bratři rozdělili Sasko-Gothajsko a Bernard se stal prvním sasko-meiningenským vévodou. Nově vzniklé vévodství sestávalo z bývalého knížectví Henneberg. V erbu Hennebergu byla zobrazena černá slepice. V té době to bylo považováno za symbol magie a čarodějnictví. Krátce před plánovaným přestěhováním z jejich residence v Ichtershausenu do Meiningenu Marie Hedvika prohlásila, že nikdy nevstoupí do země černé slepice. Zemřela později téhož roku po porodu svého sedmého dítěte. Bylo jí 32 let a zemřela devět týdnů před plánovaným stěhováním do Meiningenu. Pohřbena byla v kryptě městského kostela v Meiningenu.

Bernard I. nechal vyzdobit Hesenskou síň v paláci Elisabethenburg v Meiningenu na její počest v barokním stylu a pověsit v sále portréty dvou dynastií.

Potomci 
Z devítiletého manželství se narodilo sedm dětí:

 Arnošt Ludvík I. Sasko-Meiningenský (7. října 1672 – 24. listopadu 1724)
 Bernard Sasko-Meiningenský (28. října 1673 – 25. října 1694)
 Jan Arnošt Sasko-Meiningenský (29. prosince 1674 – 8. února 1675)
 Marie Alžběta Sasko-Meiningenská (11. srpna 1676 – 22. prosince 1676)
 Jan Jiří Sasko-Meiningenský (3. října 1677 – 10. října 1678)
 Fridrich Vilém Sasko-Meiningenský (16. února 1679 – 10. března 1746)
 Jiří Arnošt Sasko-Meiningenský (26. března 1680 – 1. ledna 1699)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 26. listopadu
Narození v roce 1647
Narození v Gießenu
Úmrtí 19. dubna
Úmrtí v roce 1680
Hesenští
Wettinové
Německé vévodkyně